Batuque na Cozinha é um grupo musical formado por André Corrêa, Paulo Roberto, Denis Sant'ana, Ari Junior, Domingos Oliveira, Álvaro Lúcio e Dudu Oliveira.

Discografia
Homenagens Vol. 1		
Batuque na Cozinha ao vivo
Sorria para o samba

Bandas do Brasil